Das Kurume Best Amenity Cup International Womens Tennis 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Kurume. Das Rasenplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 15. bis 22. Mai 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Kurume